Adena (wieś) – wieś w USA

Zespół Tańca Nowoczesnego ADENA – polski zespół tańca nowoczesnego założony w 1992 roku przez Elżbietę Podejko, tancerza i choreografa zespołu z siedzibą przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Zespół jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, Europy oraz Świata w jazz dance i modern dance.

Historia 
Za oficjalną datę powstania zespołu uznaje się 30 września 1992 roku, ponieważ od tego czasu grupa rozpoczęła nowy etap w swojej działalności. Na początku grupę tworzyły osoby zafascynowane tańcem. Kierownikiem i choreografem zespołu od pierwszych dni jego powstania jest Elżbieta Podejko, która zajęła się rozwojem grupy. 

Obecnie zespół skupia ponad 250 dzieci i młodzieży z opolskich szkół. Tancerze uczą się w 3 grupach turniejowych oraz 7 grupach szkoleniowych. Uczestnictwo w zespole to nauka szerokiego zakresu kształcenia tanecznego min. różnych technik tańca współczesnego, tańca nowoczesnego, klasycznego i akrobatyki. Zamierzeniem zespołu jest rozwijanie i propagowanie tańca oraz sztuki tanecznej oraz przekazanie uczestnikom zajęć miłości do tańca oraz wskrzeszenie w nich pasji tanecznej.

ADENA wielokrotnie reprezentowała kraj i Opolszczyznę  na imprezach międzynarodowych. Grupa prezentowała się w Garmisch Partenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Poczdamie, Berlinie, Moguncji, w Hanowerze, Riesie, Ostrawie, Libercu i w wielu innych miastach. 

Zespół przedstawiał swoje umiejętności również w Hiszpanii, na Ukrainie w Sewastopolu, w Norwegii i Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Boston) oraz w Kanadzie. Tancerze zespołu występowali również podczas wyborów Miss Polonia w 2001, 2002 i 2003, podczas finałowej gali „Najlepszy Produkt Opolszczyzny", na gali wręczania honorowych nagród NTO w dziedzinie kultury, biznesu, samorządności i promocji Opolszczyzny „Złote Spinki" na pokazach Międzynarodowych Targów Turystyki, Sportu i Wypoczynku oraz wielu innych przedsięwzięciach.

W Oslo w Norwegii grupa zdobyła tytuł wicemistrza świata w jazz dance, natomiast na Mistrzostwach Świata w Bostonie zajęła 3 miejsce w kategorii modern dance. Podczas Mistrzostw Świata w Nowym Jorku i Niagara Falls (Kanada) zespół dostał się do ścisłej czołówki zdobywając 4, 5 i 6 miejsca.

Kadra instruktorska 
 Elżbieta Podejko-Duda - założyciel, choreograf spektakli, kierownik zespołu
 Aleksandra Suchodolska - tancerz, instruktor, choreograf
 Agata Fechner - tancerz, instruktor, choreograf
 Łukasz Gołąb - instruktor, trener akrobatyki

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona International Dance Organisation (IDO)
 Informacja w prasie o wicemistrzostwie w Oslo 

Polskie zespoły taneczne